Hallunda kan syfta på:

 Hallunda – ett bostadsområde i Hallunda-Norsborg
 Hallunda gård – en privatägd herrgård från 1700-talet i Hallunda
 Hallunda kulturstig – en natur- och kulturstig i Botkyrka kommun
 Hallunda (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbana
 Hallundakyrkan – en kyrkobyggnad i Hallunda
 Hallundaröset – Södermanlands näst största kända gravröse, ligger vid Hallunda gård